Llantén de perro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago arenaria; o
 el nombre común de la planta Plantago psyllium.